De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1991 werd in het weekend van 5 en 6 januari 1991 gehouden in het Sportcentrum De Meent in Alkmaar. Kampioenen werden Jolanda Grimbergen en Leo Visser.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

1991
Langebaanschaatsen in 1991
Sportevenement in Alkmaar
Schaatsen in Noord-Holland